

Стівенсвілл — місто, штат Монтана
 Стівенсвілл — селище, штат Мічиган
 Стівенсвілл — переписна місцевість, штат Меріленд